Le tournoi de tennis de Canton est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2011, classée en catégorie International, se dispute du 19 au .

Chanelle Scheepers remporte le simple dames. En finale, elle bat Magdaléna Rybáriková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hsieh Su-Wei et Zheng Saisai.

Faits marquants 
Chanelle Scheepers, tête de série numéro sept, remporte l'épreuve face à la Slovaque Magdaléna Rybáriková en finale. Elle décroche à cette occasion le premier tournoi WTA de sa carrière en simple, à l'issue d'un parcours difficile où elle a notamment dû sauver une balle de match au deuxième tour contre Hsieh Su-Wei.

Chanelle Scheepers met également fin à de longues années de disette pour le tennis féminin sud-africain, en étant la première représentante de ce pays à remporter un tournoi depuis Amanda Coetzer à Acapulco en 2003.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canton
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Canton
Sport en Chine en 2011
Tennis en septembre 2011